La periferia de Peloponeso () es una de las 13 periferias de Grecia, y ocupa la mayor parte de la península de Peloponeso, al sur del país. La capital de la periferia es la ciudad de Trípoli. Está dividida en 5 unidades periféricas: Arcadia, Argólida, Corintia, Laconia y Mesenia.

Véase también 
 Grecia
 Peloponeso
 Morea

Referencias

Enlaces externos